Колодка — зменшувальна форма до колода.
 Колодка — дерев'яна чи металева ручка інструмента. Великий ніж з дерев'яною ручкою називали «колодачем».
 Колодка — шматок дерева, використовуваний для обряду Колодій.
 Колодка — діалектна назва висячого замка.
 Колодка — застаріла назва маточини.
 Колодка — застаріла назва кадика.
 Колодка — масивні дерев'яні кайдани, які в старовину надівали на ноги, руки і шию заарештованому.
 Орденська колодка — планка з застібкою, покрита орденською стрічкою, якою прикріплюється до одягу орден, медаль.
 Гальмова колодка — дерев'яний або металевий брусок у гальмі, який притискується до шківу барабана чи обода колеса для гальмування.
 Взуттєва колодка або копил — шматок дерева, вирізаний у формі ступні людини, який використовують при шитті взуття.

Топонім 
 Колодка — село в Мостиському районі Львівської області.

Див. також 
 Колода
 Колодки (значення)

Примітки